Heródoto puede referirse a:

Personajes 

 Heródoto de Halicarnaso, historiador y geógrafo griego del siglo V a. C.
 Heródoto de Filadelfia, filósofo escéptico griego.
 Heródoto de Alejandría, matemático griego.

Astronomía 

 Herodotus (cráter).
 (3092) Herodotus, asteroide.